Zdovc est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anja Zdovc (née en 1987), joueuse de volley-ball slovène ;
 Jurij Zdovc (né en 1966), joueur puis entraîneur de basket-ball slovène ;
  (1927–2005), architecte slovène ;
  (né en 1933), linguiste slovène ;
  (née en 1972), journaliste et auteure slovène.

Notes et références